Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre

Instituições governamentais de educação